Příjmení Činčala, přechýleně Činčalová, nosí více osobností:

 Andrej Činčala (1876–?), slovenský a československý politik
 Václav Činčala (* 1974), český fotbalista

Podobné články
 David Cienciala (* 1995), český lední hokejista
 Ludwik Cienciała (1922–1984), lidový vypravěč a významná osobnost PZKO na Těšínsku
 Jiří Cieńciała (* 1950), český manažer a politik s polskými kořeny

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení